Sosnówka (gemeente)
 Sosnówka (powiat Bialski), plaats in bovengenoemde gemeente
 Sosnówka (Neder-Silezië)